Mushanka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Mysjanka, vattendrag, Brests voblast,

Iran 

 Mūshankā, ort, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar